San Manuel se puede referir a:

Personas 
 Manuel Morales, ex seminarista mexicano, fusilado en 1926 y canonizado en 2000.

Arquitectura 
 Iglesia de San Manuel y San Benito, templo católico en Madrid, España;

Literatura 
 San Manuel Bueno, mártir, novela de Miguel de Unamuno;

Localidades y divisiones administrativas 
 En la Argentina
 San Manuel, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Paraje San Manuel, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 San Manuel, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 En Bolivia
 San Manuel, localidad de Bolivia;
En Cuba
 San Manuel, barrio del municipio Puerto Padre, Cuba;
 En los Estados Unidos
 San Manuel, localidad del estado de Arizona;
 San Manuel-Linn, localidad del estado de Texas;
 En Filipinas
 San Manuel, localidad en la provincia de Isabela, Filipinas;
 San Manuel, localidad en la provincia de Pangasinán, Filipinas;
 San Manuel, localidad en la provincia de Tarlac, Filipinas;
 En Guatemala
 San Manuel Chaparrón, localidad de Guatemala;
 En Honduras
 San Manuel Colohete, localidad del departamento de Lempira, Honduras;
 San Manuel, municipio del departamento de Cortés;
 San Manuel, localidad de La Paz, Honduras;
 En México
 San Manuel, localidad del estado de Chiapas;
 San Manuel, localidad del estado de San Luis Potosí;
 San Manuel, ejido del estado de Sonora.